Secure Pack Rus — сервисный программный пакет, который реализует дополнительные механизмы защиты операционной системы и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа.

При использовании программного пакета Secure Pack Rus, операционная система Windows (XP/Server 2003) становится сертифицированным ФСБ России решением защиты информации. Это единственный способ получить сертифицированную в системе сертификации ФСБ Windows, а также наиболее простой вариант обеспечить информационную защиту в соответствии с требованиями ФСБ. Данный аспект важен при использовании ОС Windows в автоматизированных информационных системах органов государственной власти, поэтому Secure Pack Rus стал одним из факторов широкого распространения и продолжительного использования ОС Windows XP и Windows Server 2003 в таких системах.

Описание программы
Программный пакет Secure Pack Rus предназначен для защиты от несанкционированного доступа (НСД) к автоматизированным информационным системам, построенным на основе локальных вычислительных сетей и состоящих из серверов с ОС Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition и автоматизированных рабочих мест с ОС Microsoft Windows XP Professional.

Secure Pack Rus интегрируется в систему Windows как её часть и базируется на документированных механизмах защиты информации операционной системы, что обеспечивает высокую устойчивость работы и совместимость с другими программами. Программный пакет Secure Pack Rus не нарушает исходную функциональность ОС Windows XP/Server 2003 и приложений.

Secure Pack Rus обеспечивает информационную защиту автоматизированных информационных систем в соответствии с требованиями ФСБ России к защите информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, по уровням АК1, АК2 или АК3 в зависимости от версии программного пакета и варианта исполнения.

Для обеспечения требуемого уровня защиты Secure Pack Rus работает совместно с криптопровайдером КриптоПро CSP, который реализует российские алгоритмы шифрования.

Secure Pack Rus входит в состав систем защиты информации органов государственной власти России. Например, в соответствие с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. № 1403-р, Secure Pack Rus входит в состав программного обеспечения автоматизированного рабочего места шлюза системы межведомственного электронного документооборота  федеральных органов исполнительной власти.

Ссылки
 "ФСБ признала Windows XP", - статья в журнале "Computerworld Россия"
 "Выбор средств защиты персональных данных"", - статья в журнале "Information Security/Информационная безопасность"

Информационная безопасность
Программы для защиты информации